Gourdon ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Gourdon (Alpes-Maritimes) im Département Alpes-Maritimes
 Gourdon (Ardèche) im Département Ardèche
 Gourdon (Lot) im Département Lot
 Gourdon (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Gourdon-Murat im Département Corrèze

Gourdon ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Gourdon (Bouzanne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Bouzanne
 Arrondissement Gourdon, Verwaltungsgebiet im Département Lot, Frankreich
 Gourdon-Gletscher, Gletscher auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 Gourdon-Halbinsel, Halbinsel der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Gourdon Peak, Berg auf der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Gourdon ist der Name folgender Personen:
 Jean-François Gourdon (* 1954), französischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Gourdon (1914–1979), französischer Politiker

Siehe auch:
 Gourdan